Rienzi steht für:
 Rienzi, Oper (1842) von Richard Wagner
 Cola di Rienzo (1313–1354), römischer Politiker
 Adrian Cola Rienzi (1905–1972), trinidadischer Jurist, Politiker und Arbeiterführer
 ein Pferd des Generals Sheridan, siehe Winchester (Pferd)
 Rienzi (Mississippi), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Renzi